Ма́нычская опера́ция — многозначный термин. Может означать:
 Манычская операция — сражение времён Гражданской войны в России 1919 года.
 Доно-Манычская операция — сражение времён Гражданской войны в России 1920 года.
 Сражение под станицей Манычская — сражение времён Великой Отечественной войны, составная часть Ростовской операции 1943 года.